Betijoque peut désigner :

Toponymes

Betijoque : chef-lieu de la municipalité de Rafael Rangel dans l'État de Trujillo ;
 Betijoque : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rafael Rangel dans l'État de Trujillo ;

Homonymie de toponyme